Dielitz ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Dielitz (* 1959), deutscher Jurist
 Julius Dielitz (1805–1896), preußischer Regierungsrat
 Konrad Dielitz (1845–1933), deutscher Illustrator
 Theodor Dielitz (1810–1869), deutscher Pädagoge und Autor

Siehe auch:
 Dilitz
 Dilic